Чемпионат России по хоккею с шайбой сезона 1999/2000 среди женских команд проводился с 15 ноября 1999 года по 27 февраля 2000 года. В первенстве страны участвовало шесть команд. Чемпионат проходил по туровой системе — в четыре этапа, прошедших поочерёдно в Красноярске (15—19 ноября 1999 года), Екатеринбурге (11—16 декабря 1999 года), Челябинске (23—27 января 2000 года) и снова в Екатеринбурге (23—27 февраля 2000 года) — на каждом этапе все команды сыграли по разу с каждым из соперников.

Чемпионом России впервые стал ХК «Спартак-Меркурий» Екатеринбург, серебряные медали завоевал ХК «Викинг» Москва, а бронзовые медали завоевал ХК «Локомотив» Красноярск.

Турнирная таблица 

 Примечания: М — место, И — количество игр, В — выигрыши, Н — ничейный результат, П — поражения, ЗШ — забито шайб, ПШ — пропущено шайб, О — очки.
 Московский «Спартак» принял участие только во втором туре чемпионата.

Литература 
 Газета «Футбол-Хоккей Южного Урала» — 1999 г. — № 45 (363) — С.12
 Газета «Футбол-Хоккей Южного Урала» — 2000 г. — № 1 (368) — С.5
 Газета «Футбол-Хоккей Южного Урала» — 2000 г. — № 4 (371) — С.11
 Газета «Футбол-Хоккей Южного Урала» — 2000 г. — № 9 (376) — С.11

Ссылки 
 Результаты второго тура Спорт-Экспресс

Чемпионат России по хоккею с шайбой среди женщин
2000 год в хоккее
1999 год в хоккее
Чемпионаты России в 2000 году
Чемпионаты России в 1999 году
Спортивные соревнования в Красноярске
Спортивные соревнования в Екатеринбурге
Спортивные соревнования в Челябинске
1999 год в Красноярском крае
1990-е годы в Свердловской области
1999 год в Челябинской области
2000-е годы в Красноярском крае
2000 год в Свердловской области
2000 год в Челябинской области